Capovilla ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Capovilla (* 1979), italienisch-deutscher Erziehungswissenschaftler
 Giampaolo Capovilla (1945–1997), italienischer Maler, Schauspieler und Regisseur
 Loris Francesco Capovilla (1915–2016), italienischer Kardinal
 María Capovilla (1889–2006), ecuadorianische Supercentenarian
 Maurice Capovilla (1936–2021), brasilianischer Schauspieler und Filmproduzent
 Paolo Capovilla (1945–1997), italienischer Maler, Schauspieler und Regisseur
 Pierpaolo Capovilla (* 1968), italienischer Rocksänger und Bassist